Козуль — разные значения

 Козули — изготовленные из теста, украшенные и запечённые фигурки козочек, оленей или других животных.

 Географические объекты
 Козуль — река, Усть-Канский район Республики Алтай.
 Козуль — село, Усть-Канский район Республики Алтай
 Козуль — деревня в Верхней Лужице, коммуна Гроспоствиц района Баутцен, земля Саксония